Otto Himmelstrup Hvidberg (1771–1822) dansk politidirektør
 Otto Himmelstrup (politimand) (1878-1949)
 Otto Himmelstrup (politiker) (1883-1954)